Виталий Кольцов:
* Кольцов, Виталий Валерьевич (род. 1994) — украинский футболист.
 Кольцов, Виталий Михайлович (1940—2006) — советский и российский кинорежиссёр.